KPK (k.p.k., kpk) – skrótowiec nazw kodeksów:
 kodeks postępowania karnego – w polskiej procedurze karnej (obecnie z 1997)
 kodeks prawa kanonicznego – w prawie Kościoła katolickiego (obecnie z 1983)
 KPK – Kościół Polskokatolicki w RP
 KPK – Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Białymstoku
 KPK – Kozienicki Park Krajobrazowy
 KPK – Krajowy Punkt Kontaktowy
 KPK – Kongres Polonii Kanadyjskiej